SG poate fi:

 Seaborgiu, element chimic cu simbolul Sg
 Singapore, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .sg, domeniu de [internet de nivel superior (TLD) pentru Singapore
 Senegal, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 St. Gallen, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH

Legături externe 
 
  „SG” la acronymfinder.com